Krivaj je lahko:
 Krivaj Sunjski (Hrvaška)
 Krivaj, Požega (Hrvaška)
 Krivaj, Lipovljani (Hrvaška)